Нежва́чные  — ранее выделявшийся подотряд парнокопытных. Отличаются от подотрядов жвачных и мозоленогих относительно неглубокой специализацией. Желудок нежвачных отличается более простой системой пищеварения.

Классификация

Устаревшая классификация

В классической систематике к подотряду нежвачных относили:

Современная классификация
В последнее время взгляды зоологов на положение семейств в системе класса млекопитающих претерпели серьёзные изменения. В соответствии с результатами исследований 2007 года, традиционные Artiodactyla (парнокопытные) оказались парафилетической группой. С точки зрения кладистики законным таксоном может быть только монофилетическая группа. Для получения такой группы к парнокопытным следует добавить китообразных (предки которых были наземными животными, родственными современным бегемотам); в качестве названия для отряда с расширенным составом используется либо старое название Artiodactyla, либо новое Cetartiodactyla (китопарнокопытные).

Следующая кладограмма отображает отношения родственных свиньям и пекари таксонов между собой:

Из данной кладограммы видно, что нежвачные представляют собой полифилетическую группу. Ни кладистика, ни эволюционная таксономия не допускают наличия таких групп в системе.

Примечания

Ссылки 
 Condylarths: Archaic hoofed mammals.
 Order Cetartiodactyla Even-toed ungulates… and whales!
 More DNA support for a Cetacea/Hippopotamidae clade: the blood-clotting protein gene gamma-fibrinogen (Molecular Biology and Evolution).
 The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla.

Устаревшие таксоны животных
Китопарнокопытные